Luis Miguel puede referirse a:

 Luis Miguel (1970–), cantante mexicano nacido en Puerto Rico.
 Luis Miguel, álbum del cantante homónimo.
 Luis Miguel, serie biográfica de televisión emitido por Telemundo.
 Luís Miguel Brito (1980-), futbolista portugués.
 Luís Miguel Afonso Fernandes (1989-), futbolista portugués.